El término Congratulations puede referirse a:

 Congratulations, canción de 1968 de Cliff Richard.
 Congratulations: 50 years of the Eurovision Song Contest, la gala especial de celebración de las 50 ediciones del festival de Eurovisión.
 Congratulations, segundo álbum de la banda MGMT, lanzado en el 2010.
Congratulations canción colaborativa de PewDiePie.